Сергей Кривошея:
 Кривошея, Сергей Анатольевич (род. 1971) — украинский шахматист и сёгист, гроссмейстер, чемпион Украины по шахматам (1995).
 Кривошея, Сергей Викторович (род. 1959) — украинский политик.